Bittelhof ist ein Ortsname:

 Bittelhof (Herrieden), Weiler der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Bittelhof (Ruppertshofen), Hof bei der Ulrichsmühle in der Gemeinde Ruppertshofen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg